Dane (Wisconsin)
Departamento Administrativo Nacional de Estatística ou DANE — Departamento Administrativo Nacional de Estadística da Colômbia

Desambiguações de antropônimos